SCTS bezeichnet:
 Single-current transmission system, einen Begriff aus der Telekommunikation
 Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland, eine medizinische Fachgesellschaft

SCTS